

Persone 
 Carlo Montù – militare italiano
 Ernesto Montù – ingegnere e inventore italiano

Altro 
 Montù Beccaria – comune italiano
 Montù – genere di vitigno